Об'єкти NGC
Скорпіон (сузір'я)
Галактики